Tranca (jogo de cartas), jogo de cartas jogado no Brasil, derivado de outro jogo chamado buraco ou canastra.
 Tranca (jogo de cartas) - jogo sul-americano, jogo de cartas jogado na América do Sul, também conhecido como canastra argentina, chilena ou uruguaia.